Il doppio  dell'Heineken Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
Oliver Marach e Alexander Peya erano i detentori del titolo ma Peya ha deciso di non prendere parte alla oompetizione così Marach ha giocato con Daniele Bracciali. La coppia è stata sconfitta da Jerzy Janowicz e Albert Ramos al primo turno.

Colin Fleming e Bruno Soares hanno sconfitto in finale Johan Brunström e Frederik Nielsen per 7-61, 7-62.

Teste di serie 

  Colin Fleming /  Bruno Soares (campioni)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

  Julian Knowle /  Filip Polášek (semifinale)
  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (primo turno)

Wildcard 

  Daniel King-Turner /  Michael Venus (primo turno)

  Artem Sitak /  Jose Rubin Statham (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2013
ATP World Tour 2013